Les élections législatives chypriotes de 2006 ont eu lieu le . Au total, 56 députés ont été élus.

Résultats

Références 

Chypre
2006
2006 à Chypre
Politique en mai 2006